

Ім'я 

  ( 1941) — бразильська акторка.
  (1944—1998) — американський автор і антрополог, жінка-сталкер з групи магів Карлоса Кастанеди.
  — легендарний персонаж іспанського Середньовіччя, дочка (за іншими даними, дружина) графа Юліана.
  ( 1949) — мексиканська акторка.

Інше 
 Florinda — монотипний рід павуків родини Linyphiidae (вид — Florinda coccinea).
 Флоринда () — місцевість у штаті Флорида, США.